Lone Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lone Rock Township (Arkansas)
 Lone Rock Township (Oklahoma)
 Lone Rock Township (South Dakota)